Ángelo Preciado (né en 1998), footballeur international équatorien ;
Francisco Preciado de la Vega (1712-1789), peintre espagnol ;
Léider Preciado (né en 1977), footballeur international colombien ;
Manuel Preciado Rebolledo (1957-2012), footballeur et entraîneur espagnol :
Paul B. Preciado (né en 1970), philosophe espagnol ;
Patronyme hispanique